The Gamblers (englisch für ‚Die Spieler‘) steht für:

Filme:
 The Gamblers (1919), US-amerikanischer Film von Paul Scardon 
 The Gamblers (1929), US-amerikanischer Film von Michael Curtiz 
 The Gamblers, Alternativtitel von Der Spieler (1949), US-amerikanischer Film von Robert Siodmak
 The Gamblers, Alternativtitel von The Judge (1949), US-amerikanischer Film von Elmer Clifton 
 The Gamblers (1970), US-amerikanischer Film von Ron Winston 

Musik:
 The Gamblers (britische Band), Background-Band um Billy Fury
 The Gamblers (niederländische Band)
 The Gamblers (US-amerikanische Band)

Sport:
 PBC The Gamblers, deutscher Poolbillardverein

Weiters ist The Gamblers:
 der englische Titel eines Schauspiels von Nikolai Gogol, siehe Die Spieler (Gogol)
 der englische Titel der auf dem genannten Schauspiel basierenden unvollendeten Oper von Dmitri Schostakowitsch, siehe Die Spieler (Schostakowitsch)

Siehe auch:
 The Gambler